Ринальди́ни () — итальянское имя собственное; распространено в виде фамилий. Этимологически является уменьшительным (во множественном числе) от личного имени Ринальдо (Rinaldo) французского происхождения (от ).
 Ринальдини, Аристиде (1844—1920) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.
 Ринальдини (Ренальдини), Карло (1615—1698) — итальянский физик и математик.
  (род. 1980) — итальянский футболист.
  — главный герой классического разбойничьего романа К. Вульпиуса «Ринальдо Ринальдини, атаман разбойников» (1798), литературный архетип благородного разбойника.
 См. также 
 Ренальдини